Mihael ist eine Variante des Vornamens Michael, die vor allem in Slowenien und Kroatien benutzt wird.

Bekannte Namensträger sind:
 Mihael Brejc (* 1947), slowenischer Politiker, MEP
 Mihael Milunović (* 1967), serbischer Maler
 Mihael Mikić (1980), kroatischer Fußballspieler